Amerikai Egyesült Államok
 Bath (Dél-Dakota)
 Bath (Dél-Karolina)
 Bath (Észak-Karolina)
 Bath (Georgia)
 Bath (Illinois)
 Bath (Indiana)
 Bath (Kentucky)
 Bath megye (Kentucky)
 Bath (Maine)
 Bath (Michigan)
 Bath (New Hampshire)
 Bath (New York)
 Bath (falu, New York)
 Bath (Pennsylvania)
 Bath megye (Virginia)
 Egyesült Királyság
 Bath (Somerset), angol nagyváros